Vater steht für:

 Vater, männlicher Elternteil
 Vater (Film), ungarischer Film von István Szabó (1966)
 Vater (Album), Musikalbum der deutschen Band Janus (1998)
 Vater, ehemalige deutsche Bezeichnung des Bergs Ulawun auf der Insel Neubritannien, Papua-Neuguinea

Der Vater steht für:
 Der Vater (Strindberg), schwedisch Fadren, Drama von August Strindberg (1887)
 Der Vater, Erzählung von Ernst Wiechert (1934), siehe Der Todeskandidat (Ernst Wiechert) #Der Vater
 Der Vater, Roman von Jochen Klepper (1937), siehe Jochen Klepper #Leben
 Der Vater (Zeller), Theaterstück von Florian Zeller (2012)

Vater ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Vater (1684–1751), deutscher Mediziner, Professor für Anatomie und Botanik sowie Philosoph
 Albert Vater (1859–1923), sozialdemokratischer Politiker und Mitbegründer der KPD in Magdeburg
 Alwin Vater (1869–1918), deutscher Bahnradsportler
 Antoine Vater (1689–1759), französischer Cembalobauer deutscher Herkunft
 Axel Vater (1949–2014), deutscher Künstler

 Eduard Vater († 1880), deutscher evangelischer Geistlicher und Parlamentarier
 Gerhard Vater (1924–1982), deutscher Gewerkschafter
 Heidi Vater (* 1966), deutsche Fußballtrainerin
 Heinrich Vater (1859–1930), Professor der Bodenkunde und Standortslehre
 Heinz Vater (1932–2015), deutscher germanistischer Sprachwissenschaftler
 Henning Vater (* 1960), deutscher Violinist und Orchesterleiter
 Johann Severin Vater (1771–1826), deutscher Sprachforscher

 Klaus Vater (* 1946), stellvertretender Sprecher der deutschen Bundesregierung
 Margarethe Vater (1898–unbekannt), deutsche Pädagogin
 Maria Vater (1924–2020), hessische Politikerin und ehemalige Abgeordnete des Hessischen Landtags
 Markus Vater (* 1970), deutscher Künstler 
 Martin Vater, deutscher Orgelbauer
 Richard Vater (1865–1919), deutscher Maschinenbauingenieur

 Wulf Vater (1917–2007), deutscher Pharmakologe

Siehe auch:

 Vatter (Familienname)
 Vaterit (seltenes Mineral)
 Väter (Begriffsklärung)
 Vahter (Tauno Vahter)
 Fater (ein Abt)